Gornji Lipovac est un toponyme qui peut désigner :
 Gornji Lipovac, une localité de Croatie située dans la municipalité de Nova Kapela, comitat de Brod-Posavina ;
 Gornji Lipovac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Brus, district de Rasina ;